Japha ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Japha (1877–1943), deutscher Arzt, Anthropologe und Zoologe
 Felix Japha (1875–1942), jüdischer Kaufmann und Förderer Königsbergs
 George Japha (1834–1892), deutscher Violinspieler
 Louise Japha (1826–1910), deutsche Pianistin und Komponistin

Siehe auch:
 Jaffa (Begriffsklärung)